Osoby o tym nazwisku:
 Florenty Orzeszko – polski lekarz, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski, działacz polonijny
 Marek Kazimierz Orzeszko – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Michał Orzeszko – polski urzędnik
 Tadeusz Orzeszko – polski lekarz
 Władysław Orzeszko – polski wojskowy